Reuth (Baarle-Nassau), een gehucht in de Nederlandse gemeente Baarle-Nassau
Reuth (Eifel), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Reuth (Vogtland), een plaats in de Duitse deelstaat Saksen
Reuth bei Erbendorf, een plaats in de Duitse deelstaat Beieren